Brazii se poate referi la:

 Brazii, Arad, reședința comunei cu același nume
 Brazii, Ialomița fostul nume al comunei și localității Rădulești, Ialomița
 Brazii de Jos, Prahova
 Brazii de Sus, Prahova
 Brazii, film din 1974 regizat de Timotei Ursu

Vezi și 
 Brad (dezambiguizare)

Toponime românești